Пётр Куликов:
 Куликов, Пётр Мусиевич (род. 1952) — украинский учёный, ректор Киевского национального университета строительства и архитектуры (с 2012).
 Куликов, Пётр Николаевич (1900—1962) — советский политработник, генерал-майор.